The Confessor – album di Joe Walsh del 1985
 The Confessor – romanzo di Daniel Silva del 2003